Wyniki Grand Prix Australii, trzeciej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2006.

Lista startowa

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenia

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Fernando Alonso
|4-19, 23-57
|align="center"|51
|-
|align="center"|12
| Jenson Button
|1-3
|align="center"|3
|-
|align="center"|9
| Mark Webber
|21-22
|align="center"|2
|-
|align="center"|3
| Kimi Räikkönen
|20
|align="center"|1
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Zobacz też 
 Sezon 2006

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Grand Prix Australii 2006 na oficjalnej stronie Formuły 1

2006 w Formule 1
2006
2006 w Australii